La saison 1950 du Championnat de Hongrie de football est la  du championnat de première division en Hongrie. Les seize meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, la Nemzeti Bajnokság I, où ils s'affrontent une seule fois. À l'issue du championnat, pour permettre le passage du championnat à 14 clubs, les quatre derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise.

Cette demi-saison sert de transition entre la saison précédente, jouée selon le calendrier utilisé en Europe de l'Ouest (de septembre à mai) et la prochaine saison, qui suit plutôt l'année civile, un calendrier utilisé dans les pays d'Europe du Nord et de l'Est (Pologne, Roumanie, Bulgarie, Tchécoslovaquie…).

C'est le club de Budapest Honvéd FC, tenant du titre, qui termine à nouveau en tête du classement final, avec trois points d'avance sur le Textiles Budapest et six sur le club de Budapest Dozsa SE. C'est le  de champion de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=51%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Hongrie de football
Hongrie
1950 en Hongrie